Бобби может относиться к:
 Бобби — уменьшительная форма мужского имени Роберт.
 Бобби — индийский фильм, снятый в 1973 году режиссёром Раджем Капуром.
 Бобби — фильм США 2006 года о Роберте Кеннеди.

См. также 
 Роберт (значения)